d’Agincourt ist der Name von
 Jean Baptiste Louis Georges Seroux d’Agincourt (1730–1814), französischer Kunsthistoriker
 François d’Agincour (1684–1758), französischer Cembalist, Organist und Komponist